Чемпионат Великобритании по снукеру 2003 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 18 по 30 ноября 2003 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Мэттью Стивенс, выигравший в финале у Стивена Хендри со счётом 10:8.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 84 500
 Общий призовой фонд: £ 615 000

Высший брейк 

 143 — Алистер Картер

Результаты

Предварительные раунды 

'Первый раунд Матчи из 17 фреймов 

 Фергал О'Брайен 9:8 Марк Селби 
 Дрю Хенри 9:7 Майкл Холт 
 Тони Драго 9:8 Рори Маклауд 
 Найджел Бонд 9:4 Роберт Милкинс 
 Стивен Магуайр 9:8 Энтони Дэвис 
 Марк Кинг 9:4 Ален Робиду 
 Джерард Грин 9:4 Джо Свэйл 
 Джеймс Уоттана 9:2 Робин Халл 
 Иан Маккалох 9:4 Стюарт Петтман 
 Доминик Дэйл 9:3 Джо Делэни 
 Крис Смолл 9:6 Энди Хикс 
 Стюарт Бинэм 9:7 Энтони Хэмилтон 
 Дэйв Харольд 9:6 Марк Дэвис 
 Барри Пинчес 9:1 Марко Фу 
 Алистер Картер 9:3 Бьёрн Ханевеер 
 Джон Пэррот 9:8 Барри Хокинс 

Второй раунд 

''Матчи из 17 фреймов 

 Фергал О'Брайен 9:7 Марк Уильямс 
 Джимми Уайт 9:5 Дрю Хенри 
 Джо Перри 9:6 Тони Драго 
 Найджел Бонд 9:7 Кен Доэрти 
 Пол Хантер 9:7 Стивен Магуайр 
 Марк Кинг 9:8 Дэвид Грэй 
 Мэттью Стивенс 9:7 Джерард Грин 
 Джеймс Уоттана 9:4 Джон Хиггинс 
 Ронни О'Салливан 9:3 Иан Маккалох 
 Алан Макманус 9:7 Доминик Дэйл 
 Квинтен Ханн 9:8 Крис Смолл 
 Питер Эбдон 9:2 Стюарт Бинэм 
 Стивен Ли 9:5 Дэйв Харольд 
 Барри Пинчес 9:6 Грэм Дотт 
 Алистер Картер 9:6 Стив Дэвис 
 Стивен Хендри 9''':5 Джон Пэррот

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 Отчёт о турнире на BBC 

Чемпионат Великобритании (снукер)
2003 год в снукере